Новоросси́йск может означать:

Топоним 
 Новороссийск — муниципальное образование в Краснодарском крае России.
 Новороссийск — город-герой в России, административный центр одноимённого муниципального образования.
 Новороссийск — морской порт в Цемесской бухте Чёрного моря.
 Новороссийск — железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги в городе Новороссийск Краснодарского края.
 Новороссийск — бывшее русское поселение на территории современного штата Аляска (США).
 Новороссийск — название города Днепр (Украина; в другие годы также Екатеринослав и Днепропетровск) в 1797—1802 гг.
 Новороссийск — название села Касымбек Жамбылского района Алматинской области Казахстана до 1993 г.

Название корабля 
 «Новороссийск» — парусно-винтовая шхуна Черноморского флота Российской империи.
 «Новороссийск» — буксир, работавший в Новороссийском порту, носил это имя до 1922 года.
 «Новороссийск» — линкор, служивший в ВМФ СССР в 1949—1955 гг. (в итальянском ВМФ — «Джулио Чезаре»).
 «Новороссийск» — авианесущий крейсер, служивший в ВМФ СССР в 1978—1993 гг., продан Южной Корее.
 «Новороссийск» — танкер, работавший в Новороссийском морском пароходстве с 1982 года.
 Б-261 «Новороссийск» — дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.
 «Новороссийск» — ледокол проекта 21900М, эксплуатируется ФГУП «Росморпорт».

Другое 
 (2520) Новороссийск — астероид.
 «Новороссийск» — бывший кинотеатр в Москве, ныне Центральный дом предпринимателя.
 «Новороссийск» — название футбольного клуба «Черноморец» из Новороссийска в 2005 году.

См. также 
 Новороссия (значения)